Енді Ебентон (,  3 жовтня 1929, Вінніпег) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника.

Провів понад 600 матчів у Національній хокейній лізі. Рекордсмен ліги за кількістю відіграних поспіль ігор — не пропустив жодної гри з початку сезону 1952 року і до завершення сезону 1967 року, взявши за цей час участь у 1054 іграх.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1946 року.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 28 років, захищав кольори команд «Нью-Йорк Рейнджерс» та «Бостон Брюїнс».

Загалом провів 652 матчі в НХЛ, включаючи 22 гри плей-оф Кубка Стенлі.

Нагороди та досягнення 
 Перша команда всіх зірок ЗХЛ — 1971, 1973.
 Друга команда всіх зірок ЗХЛ — 1955, 1965, 1970.
 Приз Леді Бінг — 1957.
 Учасник матчів усіх зірок НХЛ — 1960.

Статистика

Посилання 
 
 

Уродженці Вінніпега
Канадські хокеїсти
Хокеїсти «Нью-Йорк Рейнджерс»
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти АХЛ‎